Magdaléna Rybáriková var den forsvarende mester, men hun tabte i første runde til den amerikanske kvalifikationsspiller Jamie Hampton.

Sofia Arvidsson vandt titlen ved at besejre Marina Erakovic 6–3, 6–4 i finalen. Det var Arvidsson's anden WTA titel.

Seedning

  Nadia Petrova (Første runde)
  Ksenia Pervak  (Anden runde)
  Lucie Hradecká (Anden runde) 
  Marina Erakovic (Finale)

<ol start="5">
  Pauline Parmentier ''(Anden runde)
  Elena Baltacha ''(Første runde)
  Johanna Larsson ''(Anden runde)
  Magdaléna Rybáriková (Første runde)
</ol>

Finale

Top Half

Kvalifikations
Seedning

  Jamie Hampton (Kvalificeret)
  Alexa Glatch (Kvalificeret)
  Julia Cohen (Første runde)
  Camila Giorgi (Kvalificeret)

<li> Julia Boserup (Første runde) 
<li> Chichi Scholl (Kvalifikationen) 
<li> Victoria Larrière (Kvalifikationen)
<li> Madison Brengle (Kvalifikationen) 

Kvalificerede

  Jamie Hampton
 ''' Alexa Glatch

<li>  Irena Pavlovic
<li>  Camila Giorgi

Første kvalifikation

Anden kvalifikation

Tredje kvalifikation

Fjerde kvalifikation

References
 Main Draw
 Qualifying Draw

WTA Tour 2012